Lapointe steht für:

 Lac Lapointe, ein See in der Verwaltungsregion Côte-Nord der kanadischen Provinz Québec

Lapointe oder LaPointe ist der Familienname folgender Personen:

 Boby Lapointe (1922–1972), französischer Sänger
 Charles Lapointe (* 1944), kanadischer Hochschullehrer und Politiker
 Chloé Dufour-Lapointe (* 1991), kanadische Freestyle-Skierin

 Donald Lapointe (* 1936), emeritierter Weihbischof in Saint-Jérôme
 Ernest Lapointe (1876–1941), kanadischer Politiker
 Gatien Lapointe (1931–1983), kanadischer Dichter
 Guy Lapointe (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Hugues Lapointe (1911–1982), kanadischer Politiker
 Jean Lapointe (* 1935), kanadadischer Schauspieler
 Joseph Guy LaPointe Jr. (1948–1969), US-amerikanischer Soldat, Träger der Medal of Honor
 Justine Dufour-Lapointe (* 1994), kanadische Freestyle-Skierin
 Laurence Vincent-Lapointe (* 1992), kanadische Kanurennsportlerin
 Maxime Dufour-Lapointe (* 1989), kanadische Freestyle-Skierin
 Martin Lapointe (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Rick Lapointe (1955–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Simon Lapointe (* 1993), kanadischer Skilangläufer
 Valerie LaPointe (* 1981), US-amerikanische Filmregisseurin